Арабуко-Сококе () — национальный парк в Кении, в Прибрежной провинции, который находится в управлении Службы охраны дикой природы Кении (KWS). Расположен в нескольких километрах от побережья Индийского океана, севернее Килифи, в 18 километрах к югу от Малинди и в 110 километрах к северу от города Момбаса. Основан в 1990 году. Площадь 6 км².

Расположен в самой большой области сохранившегося приморского влажного тропического леса (420 км²). В 1932 году лес провозглашён Королевским лесом, в 1943 году соответствующее объявление было напечатало в правительственной газете. В конце 1960-х годов 4,3 км² (4300 гектаров) стали национальным заповедником.

В парке обитают более 230 видов птиц, в том числе 9 угрожаемых видов: , , , , , , ,  и .

В парке обитают 6 видов бабочек, эндемичных на побережье Восточной Африки, а также 3 редких, почти эндемичных вида млекопитающих, земноводные.

Примечания 

Национальные парки Кении